Кубок Квебека — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий осенью в канадском Квебеке на хардовых кортах университета Лаваля. С 2009 года приз относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Канадский турнир организован накануне сезона-1993 как дополнительное соревнование осенней североамериканской зальной серии, предваряющей Итоговый турнир WTA. С момента основания турнир имел одну из низших категорий основного тура (в 1993—2008 — 3-я категория, с 2009 — международная). Восемь раз — в 1995-2000-м и в 2004-2005-м годах — квебекский чемпионат признавался лучшим турниром в своей категории тура ассоциации.

В 1993—2000 и в 2003-08 годах соревнование находилось в календаре в завершающей части сезона, а в 2000-01 и с 2009 года завершало летне-осеннюю серию турниров в регионе.

Победительницы и финалистки
За 18 лет существования турнира только одна теннисистка, Бренда Шульц-Маккарти, сумела выиграть его больше одного раза в одиночном разряде. В парном разряде такого успеха добивались Манон Боллеграф, Саманта Ривз, Карли Галликсон, Ракель Копс-Джонс, Ваня Кинг, Анастасия Родионова и Луция Градецкая. Ряд теннисисток (Натали Тозья, Лиза Реймонд, Меган Шонесси, Эми Фразье, Барбора Заглавова-Стрыцова) побеждали по одному разу в одиночном и парном разрядах. Хозяйкам турнира ни разу не удалось его выиграть ни в одиночном разряде, ни в парах. Стефани Дюбуа — единственная канадская теннисистка, побывавшая в финале Кубка Квебека (в паре с Ренатой Ворачовой в 2007 году).

Финалы разных лет

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA